Příjmení Plischke (přechýlená forma Plischkeová) nosí více osobností:

 Alena Plischke, rodným jménem Alena Prosková (* 1948) – československá výškařka, matka Sylvie
 Ernst Plischke (1903–1992) – rakouský architekt
 Horst Plischke (1932–1962) – východoněmecký občan zastřelený při útěku do Západního Berlína u Berlínské zdi
 Karel Plischke (1862–1899) – český etnograf
 Thomas Plischke (* 1975) – německý spisovatel a překladatel
 Hans Plischke (1890–1972) – německý etnolog
 Sylvia Plischkeová (* 1977) – rakouská tenistka, dcera Aleny

Související články 
 Plíšek

Německá příjmení